Palacio Mijáilovski (en ruso: Михайловский дворец, Mijáilovski dvoréts) puede referirse a uno de los siguientes palacios ubicados en la ciudad de San Petersburgo, Rusia:

 Antiguo Palacio Mijáilovski — Neoclásico palacio del Gran príncipe Miguel Pávlovich de Rusia, diseñado por el arquitecto Carlo Rossi, y construido entre 1819-1825 y sede del Museo Estatal Ruso desde 1895.

 Nuevo Palacio Mijáilovski — Palacio de estilo ecléctico ubicado en el Muelle del Palacio, diseñado por Andréi Stackensneider para el Gran príncipe Miguel Nikoláyevich de Rusia, y construido entre 1857 y 1861, las estatuas fueron esculpidas por David Jensen.

 Castillo Mijáilovski — la siniestra residencia del zar Pablo I de Rusia.

Enlaces externos 

Mijailovsky
Arquitectura de Rusia del siglo XIX